Monstro é aquele que não sabe amar. Os filhos abandonados da pátria que os pariu foi o enredo apresentado pela Beija-Flor no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro de 2018, conquistando o seu 14º título de campeã.

Enredo
O tema foi escolhido pelo presidente da escola, Ricardo Abraão David, filho de Anísio Abraão David. A escola fez uma crítica social a partir do romance Frankenstein, de Mary Shelley, que naquele ano completava 200 anos de publicação. Assim como no livro, a criatura abandonada pelo seu criador acaba sendo vista como um monstro, os diversos problemas sociais do Brasil foram diagnosticados como resultado do abandono da população, especialmente dos mais jovens, pelas autoridades.

Desfile
Sexta escola a desfilar no dia 12 de fevereiro de 2018, a escola apresentou logo no carro abre-alas uma representação de Frankenstein e seu monstro. Seguiram-se carros representando os problemas do Brasil: a corrupção (com uma reprodução do edifício-sede da Petrobras) a violência, a miséria e a intolerância.

A visão da escola sofreu críticas por apresentar de forma simplista o problema da corrupção.

Destaques
 Edson Celulari (Dr. Victor Frankenstein)
 Anderson Müller (Capitão Robert Walton)
 Pabllo Vittar (homofobia)
 Jojo Todynho (racismo)
 Claudia Raia (estrela-guia)

Ficha técnica
 Enredo: Marcelo Misailidis, Laíla, Cid Carvalho, Bianca Behrends, Victor, Rodrigo e Leo
 carnavalescos: Laíla, Cid Carvalho, Bianca Behrends, Victor Santos, Rodrigo Pacheco e Léo Mídia
 Presidente: Ricardo Abraão David
 Direção de carnaval: Laíla
 Direção de harmonia: Laíla
 Alas: 36
 Direção de bateria: Plínio de Morais e Rodney Ferreira
 Ritmistas: 280
 Rainha de bateria: Raíssa de Oliveira
 1º casal de mestre-sala e porta-bandeira: Selminha Sorriso e Claudinho Souza
 Comissão de frente: Marcelo Misailidis

Samba-enredo
O samba foi composto por Di Menor BF, Kiraizinho, Diego Oliveira, Bakaninha Beija Flor, JJ Santos, Julio Assis e Diogo Rosa. O intérprete foi Neguinho da Beija-Flor.

Resultado

Na apuração, a Beija-Flor ficou em primeiro lugar, somando 269,6 pontos, contra 296,5 da vice-campeã Paraíso do Tuiuti e do Salgueiro.

Ligações externas
 Sinopse do enredo
 Beija-Flor de Nilópolis: veja a letra e ouça o samba-enredo do carnaval 2018

Desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro
Beija-Flor